Puttur ist der Name folgender Städte:

 Puttur (Karnataka), eine Stadt im indischen Bundesstaat Karnataka,
 Puttur (Andhra Pradesh), eine Stadt im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh.
 Puttur (Sri Lanka), eine Stadt in Sri Lanka.